Wöller oder Woeller ist der Familienname folgender Personen:
 Gergő Wöller (* 1983), ungarischer Ringer
 Günter Wöller (1922–2005), deutscher Leichtathlet
 Günter Wöller (Architekt) (* 1929), deutscher Architekt
 Kerstin Wöller (* 1967), deutsche Bodybuilderin
 Klaus Wöller (* 1956), deutscher Handballspieler
 Roland Wöller (* 1970), deutscher Politiker (CDU)
 Shannon Woeller (* 1990), kanadische Fußballspielerin
 Steffen Wöller (* 1972), deutscher Rennrodler
 Waltraud Woeller (1920–2004), deutsche Volkskundlerin
 Wilhelm Wöller (1907–1954), deutscher expressionistischer Maler

Siehe auch:
 Wöllert